César Franck (Lieja, 1822 - París, 1890), compositor belga 
 Eduard Franck
 James Franck (Hamburg, 1882 - Göttingen, 1964), físic i químic alemany 
 Johann W. Franck (Hamburg, 1641 - Espanya, 1688), metge i compositor alemany
 Joseph Franck (Lieja, 1820 - París, 1892), organista i compositor belga 
 Julia Franck (Berlín, 1970), escriptora alemanya 
 Melchior Franck (Zittau, 1573 - Coburg, 1639), compositor alemany